Der Kanton Le Confluent ist ein französischer Wahlkreis in den Arrondissements Agen und Villeneuve-sur-Lot, im Département Lot-et-Garonne und in der Region Nouvelle-Aquitaine; sein Hauptort ist Aiguillon.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 20 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Le Confluent